Wólka Orłowska steht für folgende Orte in Polen:
 Wólka Orłowska (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Wolka, 1938 bis 1945 Großkarlsdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wólka Orłowska (Izbica), Dorf im Powiat Krasnostawski, Woiwodschaft Lublin

Siehe auch:
 Wólka